Großsteingrab Ganløse Ore steht für:

 Großsteingrab Ganløse Ore 1
 Großsteingrab Ganløse Ore 2
 Großsteingrab Ganløse Ore 3